Марсел Коррея (; родился 16 мая 1989 года в Кайзерслаутерне, ФРГ) — немецкий футболист португальского происхождения, центральный защитник клуба «Ян Регенсбург».

Клубная карьера 

Марсел с 6 лет начал заниматься футболом в детской школе «Кайзерслаутерна». В сезоне 2007/08 дебютировал во второй команде в матче против клуба «Пирмазенс». С сезона 2009 года Марсел включался в заявку основной команды, но не провёл за неё ни одного матча.

Перед началом сезона 2011/12 Коррея стал свободным агентом и подписал контракт с брауншвейгским «Айнтрахтом», выступавшим во Второй Бундеслиге. За новый клуб дебютировал в игре против «Мюнхен 1860». В первом сезоне за «Айнтрахт» провёл 19 матчей, забил 1 гол. В сезоне 2012/13, в котором его клуб добился выхода в Бундеслигу, Коррея сыграл 17 игр. В Бундеслиге Марсел дебютировал в матче первого тура против бременского «Вердера». С 2015 по 2017 год Коррея был капитаном «Айнтрахта». Однако по окончании сезона 2016/17 его контракт с клубом не был продлен. 

В сезоне 2017/18 Марсел Коррея вернулся в родную команду — «Кайзерслаутерн», с которым заключил контракт до 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Марсела Коррея на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Марсела Коррея на сайте weltfussball.de 
 Профиль Марсела Коррея на сайте dfb.de 
 Профиль Марсела Коррея на сайте kicker.de 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»